Кари́на Эли́забет Муберг (; 14 апреля 1966 — 15 августа 2012, Худдинге) — шведский политик.

Карьера 
Карина была Членом Риксдага в Стокгольме с 1994 по 2012 года, после чего была заменена . Была членом Социал-демократической партии Швеции. По профессии была физиотерапистом.

Смерть 
46-летняя Карина скончалась 15 августа 2012 года в Худдинге (лен Стокгольм, Швеция) после продолжительной борьбы с раком.

Примечания 

Социал-демократы Швеции
Женщины-политики Швеции
Умершие от рака
Депутаты риксдага